

Зла-Весь — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зла-Весь — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства